

Geografia
Casciano – frazione del comune italiano di Murlo

Persone
Edoardo Casciano – tiratore a volo italiano